Cacho de cabra puede referirse al nombre común de las siguientes plantas:

 Bidens pilosa, planta perteneciente a la familia Asteraceae
 Skytanthus acutus,  planta con flor de la familia Apocynaceae